Монпелье́ ( ,  [mumpeˈʎɛ]) — один из крупнейших городов на юге Франции, седьмой по размеру во всей стране, коммуна, административный центр департамента Эро региона Окситания и центр метрополии Монпелье-Средиземноморье. Расположен в плодородной долине реки Лез (фр.) в 11,1 км от побережья Средиземного моря, в 69 км к северо-востоку от Безье и в 52 км к юго-западу от Нима.

История 
Монпелье известен с X века как место торговли пряностями. Первоначально находился в тени приморского города Маглона, страдавшего от регулярных набегов морских разбойников. В 1141 году граф Тулузский выстроил здесь замок и наделил Монпелье городскими привилегиями. Население города было многонациональным, большую роль в торговле играла местная еврейская община. В конце XII века в Монпелье приезжали учиться медицине, в 1220 году был основан университет Монпелье, узаконенный папской буллой от 1289 года. В состав университета вошла медицинская школа, основанная ещё в 768 году. 

В 1213 году дочь последнего из правителей местной династии, Мария де Монпелье, сочеталась браком с арагонским королём Педро II. Их потомки владели Монпелье до 1349 года, когда король Хайме III продал его французским монархам. Во времена Жака Кёра город стал крупнейшим коммерческим центром на юге Французского королевства и оставался таковым до возвышения Марселя. В 1536 году в Монпелье из Маглона была перенесена епископская кафедра.

С началом Реформации население Монпелье переходит в кальвинизм. В 1622 году Людовик XIII осадил в городе гугенотов во главе с Анри де Роганом. В 1624—1627 годах по приказу кардинала Ришельё в Монпелье строилась королевская крепость. Людовик XIV сделал Монпелье центром провинции Нижний Лангедок. На месте средневековых стен были проложены бульвары и элегантный акведук. Особенно знаменита эспланада Пейру с классицистической водонапорной башней (1768), откуда открывается вид на море. Из средневековых укреплений уцелели только башни. Готический собор XIV века был перестроен.

О своём пребывании в Монпелье на водах Д. И. Фонвизин рассказал в знаменитом памятнике эпистолярного жанра — «Письмах из Франции» (1777):

Не можешь себе представить, друг мой сестрица, в каком мы теперь городе. Монпелье можно назвать по справедливости больницею, но такою, где живут уже выздоравливающие. Как приятно видеть людей, у коих на лице изображена радость, ощущаемая при возвращении здоровья. Множество чужестранцев всяких наций и французов из других провинций съехалось сюда на зиму для здоровья. Видно, что Господь возлюбил этот край особенно.

29 мая 2013 года в мэрии Монпелье был зарегистрирован первый в истории Франции однополый брак.

Достопримечательности 

Помимо соборной церкви Св. Петра, интерес для туристов представляют старейший во Франции ботанический сад (открылся в 1593 году) и музей Фабра с богатейшей коллекцией работ французских художников, включая импрессионистов. Ежегодно в Монпелье проходит международная винодельческая ярмарка.

Население 
Резкий рост населения начался в 1960-е годы в связи с наплывом выходцев из Алжира, получившего независимость от метрополии. В 1999 году население составляло 225,4 тыс. человек, в 2005 году — 248 тыс. человек. Согласно переписи 2006 года, население коммуны Монпелье составляло 251 392 человек. Вместе с пригородами население составляло около 600 000 человек в 2006 году.

Транспорт 
В Монпелье имеется железнодорожное сообщение с другими городами Франции. Главная железнодорожная станция — St Roch; здесь останавливаются скоростные поезда TGV.

Аэропорт Montpellier-Méditerranée расположен к юго-востоку от Монпелье, в районе Fréjorgues города Mauguio. 

Городской транспорт Монпелье обслуживается компанией TaM (Transports de l’agglomération de Montpellier). В сеть городского транспорта включены автобусы и четыре линии трамвая Монпелье (схема)

Также в 2007 году была открыта сеть проката велосипедов Vélomagg, охватывающая на настоящий момент 1200 велосипедов и 50 станций.

Спорт 
В городе базируется французский футбольный клуб «Монпелье», основанный в 1974 году. Домашней ареной команды является стадион Стад де ля Моссон. Также в городе играет регбийный клуб «Монпелье Эро».

Климат

Города-побратимы 
Монпелье является городом-побратимом следующих городов:

  Луисвилл, США (1955)
  Хайдельберг, Германия (1961)
  Барселона, Испания (1963)
  Чэнду, Китай (1981)
  Тверия, Израиль (1983)
  Фес, Марокко (2003)
  Тлемсен, Алжир (2009)
  Джайпур, Индия (2009)
  Рио-де-Жанейро, Бразилия (2011)

Примечания

Ссылки 
 

Коммуны департамента Эро
Префектуры Франции
Бывшие центры регионов Франции